Pierre L'Enfant

 Pierre ou Pyrrhus L'Enfant, militaire français du  ;
 Pierre Charles L'Enfant, (1754-1825), urbaniste.

Voir aussi
 Pierre Lenfant